Der Ausdruck Wash-Out (dt. Auswaschung) steht

in der Aerodynamik von Flugzeugen für eine veränderliche Neigung der Profilsehne in Flügelspannweitenrichtung, um das Verhalten des Strömungsabrisses zu beeinflussen.
in der Meteorologie für das Auswaschen von in der Luft befindlichen Partikeln durch Regen, siehe Wash-out
in der Textilbranche, wo man es auch als Délavé oder Stonewash bezeichnet, für eine Färbung, die sich mit jeder Wäsche ein bisschen mehr herauswäscht und langsam verblasst. Besondere Verbreitung findet dies bei Jeans.

Siehe auch: Auswaschung